Le Pays de Foix Haute-Ariège désigne un pays, au sens aménagement du territoire, situé dans le département de l'Ariège.

Géographie 

Situé dans les Pyrénées (zone rose plus clair dans la carte ci-contre à droite).

 Date de reconnaissance : 30/01/2003
 Surface : 1 818 km
 Population : 43 332 habitants
 Villes principales : Foix, Tarascon-sur-Ariège, Ax-les-Thermes, Varilhes

Le nombre d’Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est de 6 pour un total de 119 communes.

 Communauté de communes du Canton de Varilhes
 Communauté de communes du Pays de Foix
 Communauté de communes du Pays de Tarascon
 Communauté de communes d'Auzat-Vicdessos
 Communauté de communes des Vallées d'Ax
 Communauté de communes du Donezan

Et deux communes isolées (Capoulet-et-Junac et Siguer).

Voir aussi

Articles connexes 
 Pays des Pyrénées
 Pays (aménagement du territoire)
 Comté de Foix

Lien externe 
 Pays de Foix Haute-Ariège

Foix Haute-Ariege
Géographie de l'Ariège